Radovisj kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Radovisj (kommunhuvudort), Opsjtina Radovisj, 
 Radovisj (kommun),